De gemeentes:
Bergheim (Flachgau), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Salzburger Land
Bergheim (Frankrijk), een gemeente in het Franse department Haut-Rhin 
Bergheim (Opper-Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Bergheim (Noordrijn-Westfalen), een gemeente nabij Düren (stad)  in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Bergheim (Texas), een gemeente (incorporated community) in de Amerikaanse staat Texas

Overige plaatsen:
Augsburg-Bergheim, een stadsdeel van Augsburg in de Duitse deelstaat Beieren
Bergheim (Duisburg), een stadsdeel van Duisburg in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Bergheim (Edertal), een plaats in de gemeente Edertal in de Duitse deelstaat Hessen
Bergheim (Gotteszell), een plaats in de gemeente Gotteszell in de Duitse deelstaat Beieren
Bergheim (Heidelberg), een stadsdeel van Heidelberg in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Bergheim (Irgertsheim), een plaats in de gemeente Ingolstadt in de Duitse deelstaat Beieren
Bergheim (Kreuzau) ,een plaats in de gemeente Kreuzau in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Bergheim (Markdorf), een plaats in de gemeente Markdorf  in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Bergheim (Mechernich), een plaats in de gemeente Mechernich in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Bergheim (Mödingen), een plaats in de gemeente Mödingen in de Duitse deelstaat Beieren
Bergheim (Noorwegen), een plaats in de gemeente Nes in de Noorse provincie Buskerud
Bergheim (Opper-Oostenrijk), een plaats in de gemeente Feldkirchen in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
Bergheim (Ortenberg), een plaats in de gemeente Ortenberg in de Duitse deelstaat Hessen
Bergheim (Spangenberg), een plaats in de gemeente Spangenberg in de Duitse deelstaat Hessen
Bergheim (Steinheim), een plaats in de gemeente Steinheim in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Bergheim (Stuttgart),  een stadsdeel van Stuttgart in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Bergheim (Tannhausen), een plaats in de gemeente Ostalbkreis, Baden-Württemberg
Bergheim (Troisdorf), een plaats in de gemeente Troisdorf in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen